Amerikai Egyesült Államok
 Harrington (Delaware)
 Harrington (Dél-Dakota)
 Harrington (Kalifornia)
 Harrington (Maine)
 Harrington (Virginia)
 Harrington (Washington)

 Ausztrália
 Harrington (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 Harrington (Cumbria), Anglia
 Harrington (Lincolnshire), Anglia
 Harrington (Northamptonshire), Anglia

 Kanada
 Harrington (Québec)

Nevek
 Harrington, családnév
 Harrington, keresztnév